Смык — многозначный термин:

Фамилия 
 Смык, Ежи (1929—1991) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Населённые пункты 
 Смык — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Смык — деревня в Локнянском районе Псковской области России.

Музыка 
 Смык — старинное название смычка.
 Смык — старинный русский музыкальный инструмент, то же что и гудок.

См. также 
 Смыки